Мехди Беннани (; род. 25 августа 1983 года в Фесе, Марокко) — марокканский автогонщик.

Общая информация 
Мехди — потомственный гонщик. Его отец Самир в своё время несколько лет был победителем национального чемпионата по мотокроссу.

Спортивная карьера

Первые годы 
Как и большинство пилотов своего времени марокканец начал гоночную карьеру в картинге. К определённым успехам на национальном уровне было добавлено звание вице-чемпиона Европы в классе ICA 100 2002 года.

C 2002 года марокканец начинает принимать участие в гонках «формулических» чемпионатов: после нескольких лет в младших сериях Беннани в 2005 году дебютирует в довольно сильном первенстве 3,5-литровой Ф-Рено. За следующие два сезона он проводит в серии около двух десятков гонок, но особо не проявляет себя: Мехди несколько раз не проходит квалификацию, а в гонках не финиширует выше 13-го места.

В 2007 году, после сезона в Евросерии 3000, марокканец фактически завершает карьеру в этом типе автогонок лишь изредка стартуя в различных полувыставочных соревнованиях.

Туринг 
Следующий этап карьеры Беннани связан с туринговыми соревнованиями: после пары сезонов в национальном чемпионате, где Мехди зарекомендовывает себя довольно быстрым и стабильным гонщиком (выиграно 12 гонок и 2 титула чемпиона) он, при поддержке национального бюро по туризму, дебютирует в WTCC.

Марокканец быстро становится одним из лидеров независимого зачёта, но в очковую зону абсолюта прорывается лишь в четырнадцатой гонке. Со временем, с выравниванием уровня пилотов в чемпионате, Мехди всё чаще борется за зачётные баллы и всё чаще их набирает. Периодически менявшийся в те годы формат квалификации позволяет ему во время венгерского этапа 2011 года начать вторую гонку с поула.

Марокканец также принимает участие в туринговом Кубке Европы, где в 2011 году занимает пятое место.

Статистика результатов в моторных видах спорта

Сводная таблица

Кузовные гонки

WTCC 

Жирным выделен старт с поула, курсивом — быстрейший круг в гонке.

Примечания

Ссылки 

 
 Профиль   на сайте WTCC

Картингисты
Автогонщики Марокко
Пилоты Формулы-БМВ
Пилоты Евро Формулы-3000
Пилоты Формулы-Рено 3.5
Пилоты WTCC из Марокко